Echo Park steht für:

 Echo Park (Los Angeles), Stadtviertel von Los Angeles
 Echo Park (1986),  US-amerikanisch-österreichischer Film von Robert Dornhelm
 Echo Park (2015), US-amerikanischer Film von Amanda Marsalis 
 Echo Park (Connelly), Roman von Michael Connelly (2006)
 Echo Park (Keith-Barbour-Album), Album von Keith Barbour (1969)
 Echo Park (Feeder-Album), Album von Feeder (Band) (2001)